Жерар Галлан (; ) — канадский хоккеист и тренер. Бывший главный тренер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», а также национальной сборную Канады. В настоящее время возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Биография 
Галлан родился в Саммерсайде, на острове Принца Эдуарда. Он вырос рядом с местным катком, и его часто видели подметающим трибуны со своими приятелями в обмен на дополнительное время на льду. Галлан получил прозвище «Турок» с трёх-четырёх лет. Сам Галлан отметил, что, когда он впервые попал в НХЛ, многие ребята также называли его «Спадди» из-за репутации острова Принца Эдуарда как картофельной столицы Канады.

Играя за местную команду в молодёжной хоккейной лиги А в возрасте 16 лет, он забил 60 голов и набрал 115 очков по системе гол+пас всего за 45 игр.

В юниорском возрасте Галлан играл за три команды в Высшей хоккейной лиге Квебека: «Шербрук Касторс» (1980-81, 1981-82), «Сен-Жен Биверс» (1982-83) и «Вердун Джуниорс» (1982-83). В составе последних Галлан был капитаном команды.

После своего первого юношеского сезона в 1981 году Галлан занял второе место после Клода Верре в голосовании за «Мишель Бержерон Трофи» как новичок года среди нападающих в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Атланта Найтс»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Шербрук Касторс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Верден Джуниорс»
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры сборной Канады по хоккею с шайбой
Тренеры «Коламбус Блю Джекетс»
Тренеры «Монреаль Канадиенс»
Тренеры «Флорида Пантерз»
Тренеры «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренеры «Вегас Голден Найтс»
Тренеры «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Джек Адамс Эворд
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»